

Geografia 
 Messel – comune tedesco nello stato dell'Assia

Persone 
 Alfred Messel – architetto tedesco
 John Messel – ginnasta e multiplista statunitense
 Oliver Messel – scenografo inglese

Altro 
 Pozzo di Messel – ex miniera e sito fossile nel Circondario di Darmstadt-Dieburg, Germania